«The Needle and the Damage Done» () — песня канадского автора-исполнителя Нила Янга описывающая разрушительные последствия героиновой зависимости среди музыкантов (в том числе ссылаясь на его друга и товарища по рок-группе Crazy Horse Дэнни Уиттена, который умер от пристрастия к наркотикам через несколько месяцев после выхода песни). Содержание композиции предваряет тему альбома  (1975), который отражает скорбь музыканта по поводу смерти от передозировки героина вышеупомянутого Уиттена, а также , концертного роуди Янга и Crazy Horse.

Первоначально «The Needle and the Damage Done» была выпущена в 1972 году на альбоме Harvest. Вместо того, чтобы перезаписывать песню, Янг использовал концертный вариант композиции записанный в январе 1971 года, где он пел и аккомпанировал себе на акустической гитаре. Впоследствии песня появилась на сборниках  (2004) и  (1977). В примечаниях к последнему музыкант написал о песне следующее: «Я не проповедник, но наркотики убили многих великих людей».

Янг исполнил эту песню на концерте в Нэшвилле 2005 года, выпущенном в виде документального фильма  режиссёра Джонатана Демме. DVD-диск фильма также включает в себя исполнение Янгом песни в 1971 году на  Джонни Кэша. Помимо этого, композиция фигурирует на концертном альбоме 2007 года , перед её исполнением музыкант обратился к залу со словами:

Кавер-версии 
 Среди исполнителей, которые записали эту песню для своих студийных альбомах, фигурируют: Our Lady Peace, Green River, Duran Duran, , Simple Minds и The Pretenders; панк-рок-группа The Bronx записала кавер-версию, которую можно найти в качестве би-сайда на сингле «False Alarm».
 Басист Red Hot Chili Peppers Фли спел эту песню во время гастролей группы 1993 года. В связи с временным уходом из коллектива гитариста Джона Фрушанте, страдавшего от наркотиков.
 Американская певица Тори Эймос исполнила кавер-версию этой композиции во время своего турне Strange Little Tour 2001 года.
 Музыкант  из группы  выпустил акустическую версию этой песни на своём концертном альбоме  (2006).
 Альтернативная метал-группа Seether исполнила кавер-версию «The Needle and the Damage Done» во время выступления на телепередаче .
 Американская певица  перепела эту песню для своей пластинки Second Skin 2002 года.
 19 июля 2007 года ирландская певица Андреа Корр спела «The Needle and the Damage Done» во время AOL сессий в поддержку своего сольного альбома .
 Английская фолк-певица Лора Марлинг дважды перепела эту песню во время своего концертного тура 2008 года по Австралии, а также на нескольких выступлениях турне 2010 года по Англии. Помимо этого Марлинг записал кавер-версию композиции для лимитированного сингла выпущенного лейблом Third Man Records.
 В 2009 году английский певец Пит Доэрти исполнил «The Needle and the Damage Done» во время концерта на фестивале Eurockéennes de Belfort (Франция) и на фестивале Roskilde (Дания), а также на бельгийском фестивале Lokerse Feesten.
 Вокалист группы Pearl Jam Эдди Веддер исполнил кавер-версию этой песни во время концерта 23 августа 2009 года в чикагском United Center. Он посвятил ее Майклу Джексону, которого слушал с детства. Pearl Jam также исполняли «The Needle and the Damage Done» во время концертного тура Backspacer tour.
 Музыкант Дэйв Мэтьюс неоднократно исполнял эту песню во время своих живых выступлений 2010 года, включая трибьют-концерт посвящённый Янгу, где он был удостоен звания «Персона года MusiCares» (также в 2010 году).
 24 мая 2010 года американская певица Джуэл перепела эту песню на .
 Альтернативная рок-группа  записала кавер-версию «The Needle and the Damage Done» для своего альбома  (2012).
 В 2013 году грайндкор-группа Cloud Rat перепела эту песню для своей пластинки Moksha.
 Гитаристы Грегг Оллман и Уоррен Хейнс исполнили эту песню первый день фестиваля Warren Haynes Christmas Jam (2013), а также во второй день фестиваля Crossroads Guitar Festival (2013).
 Музыкант Джейк Багг записал свою акустическую кавер-версию «The Needle and the Damage Done» в конце 2013 года

Отсылки в популярной культуре 

 Эта песня послужила источником вдохновением для первого 7-дюймового сингла группы The Sisters of Mercy «The Damage Done» (1980).
 Название композиции использовалось в качестве названия второй части серии бутлегов группы Nirvana  (1995).
 В девятом эпизоде второго сезона телесериала  Джимми замечает Дэйву, что он «…заметил кофе и причинённый ущерб» (), — ссылаясь на кофеиновую зависимость последнего.
 Обложка журнала Rolling Stone (выпуск 727) посвящённого фронтмену группы Alice in Chains Лейну Стэйли, известному героиновому наркоману, была озаглавлена названием этой песни.
 Ссылку на название песни фигурирует в тексте композиции  группы Thursday, из альбома Full Collapse (2001).
 Эпизод четвертого сезона сериала «Убойный отдел», посвященный последствиям войны с наркотиками, называется «The Damage Done».
 Текст песни  из альбома Meds (2006) группы Placebo включает в себя строчку «Your needle and your damage done».
 В 1994 году несколько тюремных надзирателей из штата Айдахо были обвинены в том, что они включали эту песню, с целью насмехаться над заключенными в камере смертников во время запланированной смертельной инъекции.
 Ссылка на название песни фигурирует в композиции «Genetic Design For Dying» из альбома  (2005) панк-группы .
 В 1997 году ремикс  на песню группы Depeche Mode «Home» получил название «Home (The Noodles & The Damage Done)».
 В эпизоде «Bully» телесериала «Новенькая» персонаж Макса Гринфилда Шмидт ссылается на песню, говоря: «Schmiddle and the damage done. Yo Neil Young», своей любовнице.
 Одна из серий комедийного телесериала «Уилл и Грейс» называется «The Needle and the Omelet’s Done», с шуточной отсылкой на название композиции Янга.
 Персональная выставка британского художника  в лондонской галерее Beach London (август 2013 года), посвященная вышивке крестиком, называлась «The Needle and The Damage Done».
 Название этой песни фигурирует в композиции «Los Habitantes» бывшего вокалиста испанской группы Heroes del Silencio  из его сольного альбома  (2009).
 В июне 2014 года был опубликован роман-хоррор под названием «MILK-BLOOD», основанный на тексте этой песни.

Примечания

Песни Нила Янга
Протестные песни
Песни о наркотиках